„Tumleren” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Tumleren” – torpedowiec typu Tumleren z początku XX wieku
 „Tumleren” (S328) – okręt podwodny typu Delfinen z lat 50. XX wieku
 „Tumleren” (S322) – okręt podwodny typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Utvær”, w służbie duńskiej w latach 1989–2004

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów